A ra jelentheti a következőket:

 Ra, a rádium vegyjele
 Ra, japán kana
 Ré egyiptomi napisten nevének angolos átírása
 Ra, a Fidzsi-szigetek egyik tartománya